Hoffmeister se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald F. Hoffmeister
 Werner Hoffmeister